Walkeromyia är ett släkte av tvåvingar. Walkeromyia ingår i familjen svävflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svävflugor
Walkeromyia